Образовательное радио (Utbildningsradion AB) - шведская радиокомпания.

Теле- и радиопродюсерская деятельность компании 
Осуществляет подготовку образовательных теле- и радиопередач для других государственных вещательных организаций Швеции (акционерные общества «Телевидение Швеции» и «Радио Швеции»).

Правопредшественники 
Основано в 1979 году в результате реорганизации акционерного общества «Радио Швеции» путём разделения на акционерные общества «Телевидение Швеции», «Национальное радио Швеции», Местное радио Швеции и «Образовательное радио».

Владельцы 
Компания принадлежит Управляющему учреждению Телевидения Швеции.

Руководство 
Руководство радиокомпанией осуществляют:
  (Styrelse), избираемое правлением Управляющего учреждения Радио Швеции, Телевидения Швеции и Образовательного радио;
  (Verkställande direktör), назначаемый правлением. 

Акционерные общества Швеции
Радиокомпании